Натуральне число 1149
 1149 рік до нашої ери
 1149 рік нашої ери